Гарса () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Венустіано Карранса де ла Гарса — президент Мексики
 Рафаель Гарса Гутьєррес — мексиканський футболіст
 Франсіско Гарса Гутьєррес — мексиканський футболіст
 Хайме Гарса — мексиканський актор